

Hydronyme 
 La Roya est un fleuve côtier  qui prend sa source en France au col de Tende, dans le département des Alpes-Maritimes et rejoint la Méditerranée en Italie à Vintimille.

Toponymes 
 La Vallée de la Roya est une région naturelle de France située à l'est du département des Alpes maritimes.
 Breil-sur-Roya est une commune française, située dans le département des Alpes-Maritimes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
 Roya est hameau de la commune de Saint-Étienne-de-Tinée.

Voir aussi 
 Roya Teymourian, actrice iranienne.
Royat